Klovholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klovholmen, Borgå, Nyland,  (2 ha)
 Klovholmen, Lovisa, Nyland,  (3 ha)

Se även
Klovaholmen
Klavholmen